Zarzecze (gromada w powiecie niżańskim)
 Zarzecze (gromada w powiecie olkuskim)
 Zarzecze (gromada w powiecie przeworskim) (jarosławski/przeworski)
 Zarzecze (gromada w powiecie puławskim) (kozienicki/puławski)
 Zarzecze (gromada w powiecie rzeszowskim)
 Zarzecze (gromada w powiecie zamojskim)